Maurice Raynaud kan syfta på:

 Maurice Raynaud (1834–1881), fransk läkare
 Maurice Raynaud (1860–1927), fransk politiker